Ел Пачонсито има више значења:

 Ел Пачонсито (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пачонсито (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пачонсито, Кристина Ледесма Балдерас (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пачонсито (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику